Санта Либрада има више значења:

 Санта Либрада (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Либрада (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Либрада (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Либрада (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Либрада (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Либрада (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Либрада (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Либрада (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Либрада (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику